Колду́н:

 Колдун — человек, практикующий волшебство.
 Колдун — одна из вершин Навагирского хребта (Северный Кавказ).
 Колдун — маленький жареный пирожок с начинкой из рубленого мяса с жиром и перцем.
 «Колдун» () — триллер Уильяма Фридкина (США, 1977).
 «Колдун» — сингл рок-группы «Пикник» (2020).

 Персоналии
 Колдун, Георгий Александрович (; 1976) — белорусский певец, радио- и телеведущий, актёр.
 Колдун, Дмитрий Александрович (; 1985) — белорусский певец и композитор, продюсер, победитель проекта «Фабрика Звёзд-6».

См. также 
 Колдуны — мелкие пельмени в русской, белорусской и литовской кухнях.
 Колдунчики — разновидность детской игры в салочки.
 Колдунья (значения)
 Маг (значения)
 Волшебник (значения)
 Чернокнижник (значения)
 Шаман (значения)
 Колдунов (значения)